Hacilar steht für:

 Hacılar (Karlıova), Dorf im Landkreis Karlıova der Türkei
 Hacılar (Kayseri), Landkreis in der Türkei
 Hacılar Höyük, Ausgrabungsstätte in der Türkei
 Dorf im Landkreis Gelendost, Provinz Isparta